Больша́я — топоним:

Населённые пункты 
 Большая — деревня в Архангельской области.
 Большая — деревня в Сокольском районе Вологодской области, Биряковское сельское поселение.
 Большая — деревня в Сокольском районе Вологодской области, Воробьёвское сельское поселение.
 Большая — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Большая — деревня в Харовском районе Вологодской области, Ильинское сельское поселение.
 Большая — деревня в Харовском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Большая — деревня в Харовском районе Вологодской области, Разинское сельское поселение.
 Большая — деревня в составе города Краснокамск Пермского края.
 Большая — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Большая — деревня в Ярославском районе Ярославской области.
 Большая — название населённого пункта Каттакишлак, Булунгурский район Самаркандской области Узбекистана до 02.06.1994.

Реки 
 Большая (приток Преголи) — река в Калининградской области.
 Большая (приток Калитвы) — река в Ростовской области.
 Большая (река, впадает в Лебединое озеро) — река в Выборгском районе Ленинградской области.
 Большая — название реки Лопская в верхнем течении.
 Большая (приток Иртыша) — река в Омской области.
 Большая (приток Киевского Ёгана) — река в Томской области.
 Большая (приток Мунгата) — река в Кемеровской области.
 Большая (приток Большого Барлака) — река в Новосибирской области.
 Большая (приток Мендели) — река в Красноярском крае.
 Большая (нижний приток Енисея) — река в Восточной Сибири.
 Большая (верхний приток Енисея) — река в Восточной Сибири.
 Большая — река в Восточной Сибири, приток Фатьянихи.
 Большая (река, впадает в Байкал) — река в Бурятии, впадает в озеро Байкал.
 Большая (река, Сахалин) — река на Сахалине.
 Большая (приток Кельмрака) — река на Камчатке.
 Большая (река, впадает в Охотское море) — река на Камчатке.
 Большая (река, впадает в Тихий океан) — река на Камчатке.
 Большая (река, впадает в Карское море) — река на острове Октябрьской Революции (Красноярский край), впадает в Карское море.
 Большая (река, впадает в Кучозеро) — река в Сегежском районе Карелии.
 Большая (приток Пундомы) — река в Лоухском районе Карелии.

Разное 
 Большая аллея (Санкт-Петербург)
 Большая линия
 Большая Речка
 Большая улица

См. также 
 Большой
 Большое
 Биг